Мальтийская Премьер-лига 2009/2010 () — 95-й сезон чемпионата Мальты по футболу. Он начался 21 августа 2009 года и закончился 5 мая 2010 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

2009/2010
Мальта
Мальта
2009 год на Мальте
2010 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010